Jan Brewiński (ur. 1899) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości, oficer GISZ
 Jan Brewiński (1911–2007) – działacz spółdzielczy, społeczny i samorządowy

Przypisy